Política
 Estat (política): entitat política de diferents característiques.
 Estat: Entitat política independent sobirana sobre un territori definit i amb capacitat per a participar en relacions internacionals.
 Estat centralitzat: Estat on el poder central conserva el dret de revocar qualsevol poder delegat. Per exemple: la República Francesa o el Regne d'Espanya.
 Estat federal: Estat format per entitats més o menys autònomes (generalment anomenades estats federats). Per exemple: la República Federal d'Alemanya o els Estats Units d'Amèrica.
 Estat federat: Entitat política que forma part d'un estat federal.
 Estat federal alemany: Cadascun dels estats federats d'Alemanya.
 Estats dels Estats Units: Cadascun dels estats federats dels Estats Units d'Amèrica.
 Estat Nació: Estat que es correspon amb una nació.
 Estat policia: Estat on hi ha un control total dels individus.
 Estat satèl·lit: En política internacional, terme pejoratiu per referir-se a la suposada dependència d'un estat respecte d'un altre.
 Estat liberal: Estat que es proclama com a pertanyent al liberalisme.
 Estat socialista: Estat que es proclama com a pertanyent al socialisme.
 Estat unitari: Vegeu Centralisme
 Estat unipartidista: Vegeu Sistema unipartidista
 Estat absolut: Vegeu Absolutisme
 Estat coixí: En geopolítica estat situat entre dues potències.
 Ciutat estat: un territori controlat exclusivament per una ciutat
 Física
 Estat físic: Forma físicament distingible d'un sistema físic a partir de la mesura d'alguna de les seves propietats.
 Estat de la matèria: estats macroscòpics de la matèria que presenten un conjunt de propietats físiques i químiques relativament uniformes.
 Estat quàntic: Descripció de l'estat físic d'un sistema quàntic
 Estat triplet: sistema amb tres valors d'espín possibles